Сария может означать:

 Сария или Сарья — остров в Эгейском море.
  — малый город в департаменте  в провинции Булькиемде в Буркина-Фасо.
  — город в округе Гиридих в штате Джаркханд в Индии.
  — в Книге Мормона жена Легия.
 Сария, Сараия или Серая — израильтянин, вернувшийся вместе с Зоровавелем из вавилонского плена ().
 Сария (приток Олёкмы) — река в Забайкальском крае в России, правый приток реки Олёкма.
 Сарийя — военный поход Мухаммеда, в котором он не принял участия.
 Сария Био-Индастрис (SARIA Bio-Industries) — группа компаний.

См. также 
 Сара
 Сарра (значения)
 Сарья
 Шариат